Harald Jenssen-Tusch er navnet på flere personer:

 Harald Jenssen-Tusch (1815-1894) – dansk officer (Harald Ludvig Christian Jenssen-Tusch)
 Harald Jenssen-Tusch (1851-1922) – dansk officer, søn af den foregående